Мараньян — штат на северо-востоке Бразилии. Административно штат разделён на 5 мезорегионов, 21 микрорегион и 217 муниципалитетов. В списке представлены муниципалитеты штата в алфавитном порядке. 

Мараньян